Jacob Thurmann Ihlen (1833-1903), un avocat et un homme politique norvégien, né le 17 mai 
 Jules Thurmann (1804-1855), un géologue et botaniste suisse ;
 Maya Thurman-Hawke (1998-), une actrice, chanteuse et mannequin américaine.

Voir aussi 
 (42191) Thurmann, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes